

Chef religieux
Angelo Roncalli (1881–1963), pape sous le nom de .
Baldassarre Cossa (1360–1419), antipape sous le nom de .

Divers
Le square Jean- est un grand square de Paris, proche de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L’église Jean- de Sartrouville est une église catholique construite dans la commune française de Sartrouville (Yvelines, Île-de-France).
Le lycée Jean-XXIII est un lycée privé catholique situé à Reims.